Calaminta puede referirse a:

 el nombre común de la planta Calamintha sylvatica; o
 el nombre común de la planta Satureja calamintha.